Compacta ist ein Begriff, der für diese Dinge verwendet wird:

 Beaucarnea compacta – eine Pflanzenart der Gattung Beaucarnea in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae)
 Compacta (Schriftart) – eine Schriftart von Fred Lambert aus dem Jahr 1963
 Compactae – als Synonym für die gleichnamige Untergattung der Täublinge
 Coryphantha compacta – eine Pflanzenart in der Gattung Coryphantha aus der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae)
 Juniperus compacta – eine Pflanzenart aus der Familie der Zypressengewächse (Cupressaceae)
 Substantia compacta (kompakte Substanz) –  eine Ausprägung der Knochensubstanz
 Yareta (Azorella compacta) – eine Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae)